Бра́йан Рэ́ндолф Грин (, 9 февраля 1963 года) — физик-теоретик, популяризатор науки и один из наиболее известных струнных теоретиков, с 1996 года является профессором Колумбийского университета.

Биография 
Брайан Грин родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Его отец Алан Грин, не доучившись в средней школе, играл в водевильном театре, а затем работал постановщиком голоса для начинающих актёров. Брайан очень рано проявил склонность к математике, так что его можно было назвать вундеркиндом в этом отношении. Математические способности Брайана были настолько высоки, что в двенадцать лет он начал брать частные уроки у профессора Колумбийского университета, поскольку к тому времени он уже освоил школьную программу. После окончания Стайвесантской школы (Stuyvesant High School) Брайан Грин в 1980 году поступил на физический факультет Гарвардского университета, где получил степень бакалавра. Став обладателем стипендии Родса, он продолжил обучение в Оксфордском университете и в 1987 году получил докторскую степень.

В 1996 году Грин перешёл в Колумбийский университет, где он работает по сей день. В Колумбийском университете Грин является содиректором университетского Института струн, космологии и астрофизики (ISCAP) и руководит исследовательской программой, посвящённой приложению теории струн к проблемам космологии. До этого, с 1990 года, Грин работал на физическом факультете Корнеллского университета. Там он стал профессором в 1995 году.

Профессор Грин часто читает лекции вне стен университетских аудиторий, как на популярном, так и на специальном уровне, в более чем двадцати пяти странах. Один из его последних проектов — организация ежегодного Всемирного фестиваля науки (World Science Festival), который проходит в Нью-Йорке с 2008 года.

Брайан Грин — вегетарианец с детства и веган с 1997 года.

Научная работа 
Брайан Грин занимался исследованиями зеркальной симметрии, связывающей два различные пространства Калаби — Яу. Совместно с Дэвидом Моррисоном и Полом Аспинуоллом он доказал в 1993 году, что флоп-перестройки (flop-transition, топологическая процедура) с разрывами пространства являются частью теории струн. Он также развил идею электронной чёрной дыры. В настоящее время Брайан Грин исследует струнную космологию, в частности «отпечатки» транспланковской физики в реликтовом излучении, а также бранную космологию.

Популяризация науки 
Книга Брайана Грина «Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории» (1999) была первой попыткой популяризации теории струн и М-теории. Она стала финалистом Пулитцеровской премии в разделе нехудожественной литературы и лауреатом премии The Aventis Prizes for Science Books в 2000 году. Эта книга легла в основу телевизионного научно-популярного мини-сериала NOVA на канале PBS, а профессор Грин выступил в роли ведущего. Его вторая книга «Ткань космоса: Пространство, время и текстура реальности» (2004) является ещё более популяризированной версией «Элегантной Вселенной».

Увлечения 
Брайан Грин увлекается актёрским мастерством: в 2000 он снялся в эпизодической роли в фильме «Радиоволна», в 2007 году — в эпизодической роли учёного компании Intel в научно-фантастическом фильме «Последняя Мимзи», а также сыграл самого себя в сериале «Теория Большого взрыва» в 20-й серии 4-го сезона (83-й серии). Кроме того, Грин консультировал Джона Литгоу по научным диалогам в телевизионном сериале «Третья планета от Солнца» (1996—2001), а в 2006 году он был консультантом научно-фантастического фильма Тони Скотта «Дежа вю».

Брайан Грин упоминается в телевизионном сериале «Ангел» в эпизоде «Суперсимметрия» в 2002 году и в фильме «Области тьмы». Благодаря своим ролям в кино, Брайан является одним из немногих людей с определённым числом Эрдёша — Бэйкона.

Библиография

Научные публикации 
 R. Easther, B. R. Greene, M. G. Jackson and D. Kabat, "String windings in the early universe. JCAP {0502}, 009 (2005).
 R. Easther, B. Greene, W. Kinney, G. Shiu, «A Generic Estimate of Trans-Planckian Modifications to the Primordial Power Spectrum in Inflation». Phys. Rev. D66 (2002). 023518.
 R. Easther, B. Greene, W. Kinney, G. Shiu, «Inflation as a Probe of Short Distance Physics». Phys. Rev. D64 (2001) 103502.
 Brian R. Greene, «D-Brane Topology Changing Transitions». Nucl. Phys. B525 (1998) 284—296.
 Michael R. Douglas, Brian R. Greene, David R. Morrison, «Orbifold Resolution by D-Branes». Nucl.Phys. B506 (1997) 84-106.
 Brian R. Greene, David R. Morrison, Andrew Strominger, «Black Hole Condensation and the Unification of String Vacua». Nucl.Phys. B451 (1995) 109—120.
 P. S. Aspinwall, B. R. Greene, D. R. Morrison, «Calabi-Yau Moduli Space, Mirror Manifolds and Spacetime Topology Change in String Theory». Nucl.Phys. B416 (1994) 414—480.
 B. R.Greene and M. R. Plesser, «Duality in Calabi-Yau Moduli Space». Nucl. Phys. B338 (1990) 15.

 Научно-популярные книги 
 Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории / The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory (1999)
 Ткань космоса: Пространство, время и текстура реальности / The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality (2004)
 Icarus at the Edge of Time (2008)
 Скрытая реальность: Параллельные миры и глубинные законы Космоса / The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos'' (2011)

Примечания

См. также 
 Суперсимметрия
 Теория струн

Ссылки 

 TED — Брайан Грин о теории струн
 Университетская страница Брайана Грина
 Страница мини-сериала «Элегантная Вселенная» на канале PBS

Математики по алфавиту
Физики по алфавиту
Физики-теоретики США
Математики США
Лауреаты премии Эндрю Геманта
Стипендиаты Родса
Победители конкурса поиска научных талантов памяти Вестингауза
Популяризаторы науки
Космологи
Сотрудники Колумбийского университета
Преподаватели Корнеллского университета
Физики XX века
Физики XXI века
Струнные теоретики
Лауреаты премии Королевского общества за научные книги
Выпускники Средней школы Стайвесанта